Osoby o tym nazwisku:
 Jānis Leitis – łotewski lekkoatleta
 Mareks Leitis – łotewski strongman